Ебола може да се односи на:

 Ебола, вирусна болест
 Ебола вирус, група вируса из рода Еболавируса
 Ебола (река), река у ДР Конгу